

Patronymes 
 Angelo Belloni (1882-1957), sous-marinier italien, directeur de cours à l'école de plongée et conseiller technique au service de la Regia Marina.
 Antonio Belloni (né en 1954), homme d'affaires italien.
 Elisabetta Belloni (née en 1958), diplomate italienne.
 Gaetano Belloni (1892 - 1980), coureur cycliste italien.
 Giorgio Belloni (1861 - 1944), artiste peintre italien.
 José Belloni (1882 - 1965), sculpteur et graveur médailleur uruguayen.
 Joseph Belloni (1898- 1964), sculpteur suisse.
 Paul Belloni Du Chaillu (1835 - 1903), explorateur et naturaliste franco-américain.
 Robert Belloni (1940 - 2015), joueur de football français.
 Serge Belloni (1925 - 2005), artiste peintre français d'origine italienne.

Divers
 Scinax belloni, espèce d'amphibiens de la famille des Hylidae.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien